Kevin McGuire ist der Name folgender Personen:

* Kevin McGuire (Fußballspieler) (* 1961), australischer Fußballspieler
 Kevin Joseph McGuire, US-amerikanischer Diplomat